Le tournoi de tennis de Roumanie 2002 s'est joué du 9 au  à Bucarest sur terre battue.

Faits marquants 
 David Ferrer remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à José Acasuso. Il remporte son premier titre ATP en simple.
 En double, Jens Knippschild et Peter Nyborg s'imposent en finale face à Emilio Benfele Álvarez et Andrés Schneiter. Il s'agit du  en double pour Knippschild et du  pour Nyborg.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Roumanie
 Saison 2002 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2002
ATP 2002
2002 en Roumanie
Tennis en septembre 2002